Notranjski odred je ime več odredov:
 Notranjski odred (NOV in POS)
 Notranjski odred (JVvD)